Митряево — название населённых пунктов в России:

 Митряево — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Митряево — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Митряево — село в Азнакаевском районе Татарстана.
 Митряево — село в Муслюмовском районе Татарстана.
 Митряево — до 1925 года название села Каран-Елга в Чишминском районе Башкортостана.